Ecdysozoa este o supraîncrengătură de animale protostomiale, care include artropodele, nematodele și alte încrengături mai mici. Supraîncrengătura a fost introdusă de Aguinaldo et al. în 1997, bazată în principal pe cercetările genelor 18S a ARN-ului ribozomal. 
Grupul este susținut de unele caractere morfologice și include nevertebratele care năpârlesc, de aici provine și denumirea unității taxonomice (ecdysis - năpârlire). Grupul corespunde taxonului Ecdysozoa propus anterior de Perrier în 1897 și Seurat în 1920, care și-au efectuat studiile independent unul de altul.  
Supraîncrengătură Ecdysozoa a fost contestată ca taxon de către un număr semnificativă de biologi. Unii au pledat pentru unitățile taxonomice tradiționale, în timp ce alții au contestat interpretarea datelor moleculare.

Morfologie 
Ecdisozoarele sunt animale cu cuticulă alcătuită din trei straturi și sunt nevoiți să năpârlească periodic pentru a crește. Acest proces se numește ecdysis. La aceste animale lipsesc cilii  locomotorii, la majoritatea sperma are aspect ameboid, iar segmentarea embrionilor nu este spiralată ca la alte protostome. Locomoția se efectuează cu ajutorul unor apendice. O caracteristică comună a onicoforelor, nematodelor și pantopodele este prezent unui faringe triradiant.

Sistematică  
Ecdysozoa include următoarele încrengături: Arthropoda, Onychophora, Tardigrada, Kinorhyncha, Priapulida, Loricifera, Nematoda și Nematomorpha. Sunt și alte încrengături care pot fi considerate membri posibili ai grupului, de exemplu Gastrotricha.  Artropodele, onicoforele și tardigradele au fost grupate împreună, ca Panarthropoda, deoarece acestea se aseamănă prin aspectul segmentat al corpului. Ceilalți membrii ai Ecdysozoa au fost incluși în taxonul Cycloneuralia.

Arborele filogenetic al grupului, alături de alți protostomieni, este prezentat mai jos.

Critica 
Grupul propus de Aguinaldo nu este acceptat uniform. Unii evoluționiști afirmă că Panarthropoda și Annelida au aceași origine (sunt monofiletice) și ar trebui să fie incluse într-un grup numit Articulata. Iar Ecdysozoa, cum afirm evoluționiștii, cuprinde animale de origine polifiletică, adică au diferiți strămoși. Nematoda este cea mai contestată îngrengătură inclusă în grup. În continuare sunt prezentate argumentele contra acestei supraîncrengături:
Epiteliu cuticular este destul de răspândite și la alte nevertebrate ca viermii inelații, muloște, care sunt incluse în supraîncrengătura Lophotrochozoa. Cuticula nematodelor și panartropodelor se deosebește după compoziția chimică și ultrastructură. La artropode cuticula conține chitină (insecte, arahnide) sau o combinație de chitină și cheratină (crustacee), pe când la nematode chitina lipsește și cuticula are o structură fibroasă.
Dovezile în privința monofiliei ecdisozoarelor sunt îndoielnice. 
Cu toate acestea, controversele încă mai continuă și sunt departe de a se termina.

Referințe

Legături externe 

 UCMP-Ecdysozoa introduction
 http://www.palaeos.com/Kingdoms/Animalia/Ecdysozoa.html
 http://www.nematodes.org/tardigrades/Tardigrades_and_Ecdysozoa.html 
 http://chuma.cas.usf.edu/~garey/articulata.html 
 http://chuma.cas.usf.edu/~garey/essential.html 
 http://www.nematomorpha.net